San Luis může znamenat:

Místa

Argentina
 San Luis (provincie)
 San Luis (Argentina)

Belize
 San Luis (Belize) (Orange Walk District)

Filipíny 
 San Luis (Agusan del Sur)
 San Luis (Aurora)
 San Luis (Batangas)
 San Luis (Pampanga)

Kolumbie
 San Luis (Antioquia) (Antioquia (departement))
 San Luis de Palenque (Casanare (departement))

Kuba
 San Luis (Pinar del Río)
 San Luis (Santiago de Cuba)

Dominikánská republika
 Fortaleza San Luis
 San Luis (Santo Domingo)

Guatemala
 San Luis (El Petén)

Honduras
 San Luis (Santa Bárbara)

Mexiko
 San Luis (Baja California)
 San Luis Potosí (stát)
 San Luis Potosí (Mexiko)
 San Luis Río Colorado (Sonora)
 San Luis Soyatlán (Jalisco)
 Sierra San Luis

Peru
 San Luis (Ancash)
 San Luis District (Lima)
 San Luis District (Ancash)
 San Luis District (Cañete) (Lima (region))

Španělsko
 San Luis (Menorca)

USA
 San Luis (Arizona)
 San Luis (Colorado)
 San Luis Mountains
 San Luis Obispo (Kalifornie)
 San Luis Reservoir (Kalifornie)
 San Luis Valley (Colorado)
 Mission San Luis Rey de Francia (Kalifornie)
 Mission San Luis de Apalachee (Florida)

Uruguay
 San Luis (Uruguay) (Canelones (departement))
 San Luis al Medio (Rocha)
 San Luis River (Rocha)

Venezuela
 San Luis (Falcón)

Ostatní
 San Luis Airport
 San Luis F.C.
 San Luis de Quillota
 ARA San Luis

Související články 
 Saint Louis
 São Luís
 Sant Lluís